

Geografia

Italia 
 Robbiano – frazione di Giussano in provincia di Monza
 Robbiano – frazione di Mediglia in provincia di Milano

Persone 
 Giovanni Robbiano (1958) – regista e sceneggiatore italiano
 Sergio Robbiano (1966) – designer italiano